Стэ́нсбери, Сте́нсбери () — англоязычная фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1806—1863) — американский инженер-топограф, исследователь, ботаник.
 Стэнсбери, Мелани (род. 1979) — американский политик.
  (род. 1959) — американский баскетболист, тренер.
  (род. 1961) — американский баскетболист, отец баскетболистки Тиффани Стэнсбери.
  (род. 1983) — американская баскетболистка, дочь баскетболиста Теренса Стэнсбери.

Топоним 
  — городок в Южной Австралии.
  — остров в Большом Солёном озере, Юта, США.
  — горный хребет в Юте, США.

См. также 
  — статистически обособленная местность в Юте, США.
  — американский эскадренный миноносец, служивший с 1920 по 1922 и с 1940 по 1945 года.